Loon Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Loon Island (Connecticut)
 Loon Island (Cumberland County, Maine)
 Loon Island (Hancock County, Maine)
 Loon Island (Kennebec County, Maine)
 Loon Island (Oxford County, Maine)
 Loon Island (Penobscot County, Maine)
 Loon Island (Somerset County, Maine)
 Loon Island (Minnesota)
 Loon Island (Belknap County, New Hampshire)
 Loon Island (Carroll County, New Hampshire)
 Loon Island (Grafton County, New Hampshire)
 Loon Island (Rockingham County, New Hampshire)
 Loon Island (Strafford County, New Hampshire)
 Loon Island (Sullivan County, New Hampshire)
 Loon Island (New York)
 Loon Island (Wisconsin)